Натуральне число 1237
 1237 рік до нашої ери
 1237 рік нашої ери